Президентские выборы в Сальвадоре проходили 19 марта 1989 года. В результате победу одержал кандидат Националистического республиканского альянса Альфредо Кристиани Буркард, получивший 54,7% голосов избирателей. Явка составила 54,7%.

Результаты

Примечания 

Сальвадор
Выборы в Сальвадоре
1989 год в Сальвадоре